Pfaffing kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Pfaffing, Bayern – kommu i Landkreis Rosenheim, Bayern, Oberbayern,

Österrike 

 Pfaffing (kommun), Oberösterreich, Politischer Bezirk Vöcklabruck,